Sven Helfenstein, né le  à Winterthour, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au EHC Winterthour, Sven Helfenstein donne ses premiers coups de patins en Ligue nationale A avec les Kloten Flyers lors de la saison 1998-1999. La même année, il remporte le titre de champion de Suisse junior.

En 2000, il est prêté au HC Thurgovie, avant de rejoindre, durant le même championnat, le HC La Chaux-de-Fonds, avec qui il participe aux play-outs au terme desquels le club neuchâtelois quitte l'élite. Helfenstein, lui, y reste, signant avec le CP Berne. Il joue durant deux saisons pour le club de l'Allmend, étant également prêté durant ce laps de temps au HC Bienne, en Ligue nationale B.

Puis, entre 2003 et 2007, il évolue pour les ZSC Lions, ainsi que son club-école des GCK Lions. Il s'en va ensuite aux Rapperswil-Jona Lakers, où il ne reste même pas une saison, étant échangé avec Loïc Burkhalter au HC Davos, qui le prolonge peu après.

Au cours de la saison 2008-2009, il quitte néanmoins les Davosiens pour rejoindre le SCL Tigers. Son aventure dans l'Emmental dure jusqu'au terme de la saison 2010-2011. Il rejoint alors le Lausanne HC.

Carrière internationale 
Sven Helfenstein a représenté son pays lors de deux championnats du monde des moins de 18 ans (en 1999 et 2000). Il termine même deuxième meilleur pointeur durant les joutes de 2000. Il a également participé à trois mondiaux juniors (en 2000, 2001 et 2002).

Palmarès et honneurs personnels 
LNH
Choisi par les Rangers de New York en  ( au total) lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2000
Mondiaux U18
Deuxième meilleur pointeur de l'édition 2000
Ligue nationale A
Vice-champion de Suisse en 2005 avec les ZSC Lions

Statistiques

En club 

| 1997-1998|| Kloten Flyers U20 || Jr. Élites A
| 31|| 6|| 8|| 14|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"| 1998-1999|| Kloten Flyers || LNA
| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Kloten Flyers U20 || Jr. Élites A
| 33|| 18|| 25|| 43|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Kloten Flyers || LNA 
| 40|| 6|| 3|| 9|| 28|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| rowspan="4"|2000-2001|| Kloten Flyers ||  LNA  
| 8|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|HC Thurgovie || LNB
| 4|| 2|| 1|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|HC La Chaux-de-Fonds || LNA 
| 23|| 2|| 8|| 10|| 6|| 18|| 2|| 4|| 6|| 10
|-
|Kloten Flyers U20 || Jr. Élites A
| 2|| 3|| 3|| 6|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2001-2002|| CP Berne || LNA
| 35|| 2|| 10|| 12|| 39|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|rowspan="2"|2002-2003|| CP Berne ||  LNA
| 32|| 2|| 3|| 5|| 14|| 11|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|HC Bienne || LNB
| 11|| 3|| 4|| 7|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|2003-2004|| ZSC Lions||  LNA
| 38|| 5|| 7|| 12|| 6|| 13|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
|GCK Lions || LNB 
| 9|| 4|| 7|| 11|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|2004-2005|| ZSC Lions ||  LNA
| 38|| 8|| 8|| 16|| 16|| 15|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
|GCK Lions || LNB 
| 1|| 2|| 3|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| ZSC Lions ||  LNA
| 40|| 11|| 4|| 15|| 30|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|rowspan="2"|2006-2007|| ZSC Lions ||  LNA
| 31|| 3|| 2|| 5|| 22|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|GCK Lions || LNB 
| 4|| 4|| 4|| 8|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|2007-2008|| Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 29|| 3|| 6|| 9|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|HC Davos || LNA 
| 16|| 4|| 5|| 9|| 2|| 12|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
|rowspan="2"|2008-2009|| HC Davos || LNA
| 23|| 1|| 5|| 6|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|SCL Tigers || LNA 
| 10|| 3|| 5|| 8|| 6|| 7|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2009-2010|| SCL Tigers || LNA 
| 44|| 8|| 20|| 28|| 32|| 12|| 2|| 8|| 10|| 6
|-
| 2010-2011|| SCL Tigers || LNA 
| 35|| 2|| 11|| 13|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Lausanne HC || LNB
| 34|| 14 || 18 || 32 || 40 || 11|| 4|| 3|| 7||24 
|-
| 2012-2013|| Lausanne HC || LNB
| 25|| 6 || 9 || 15 || 12 || 12|| 2|| 3|| 5||2 

| 444||61|| 98|| 159|| 254|| 108|| 11|| 21|| 32|| 42

| 88|| 35|| 46|| 81|| 80|| 23|| 6|| 6|| 12|| 26

En équipe de Suisse 

|1999 || CM U18
| 7 || 1 || 5 || 6 || 0 ||
|-
|2000 || CM U18
| 7 || 5 || 6 || 11 || 2 || 
|-
|2000 || CM Jr.
| 7 || 2 || 4 || 6 || 2 || 
|-
|2001 || CM Jr.
| 7 || 2 || 1 || 3 || 4 || 
|-
|2002 || CM Jr.
| 7 || 1 || 2 || 3 || 2 ||

Notes et références

Sources 
 

Naissance en juillet 1982
Naissance à Winterthour
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Bienne
Joueur du ZSC Lions
Joueur du GCK Lions
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Davos
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du Lausanne HC
Choix de repêchage des Rangers de New York
Attaquant de hockey sur glace